Ха́нты-Манси́йск:

 Ханты-Мансийск — город в России, административный центр Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
 Ханты-Мансийск — аэропорт в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра.